Сезон 2011-12  — 21-й розыгрыш Евролиги среди баскетбольных женских клубных команд Европы с момента изменения названия чемпионата. Жеребьёвка турнира прошла в штаб-квартире ФИБА Европа в Мюнхене 9 июля 2011 года. Победителем Евролиги стал валенсийский клуб «Рос Касарес».

Участники

Формат 
Формат Евролиги состоит из трёх этапов. На первом этапе 23 команды делятся путём жеребьёвки на 2 группы по 8 команд и 1 группа где 7 команд. Клубы внутри каждой группы проводят по два матча друг с другом — на своей площадке и в гостях. По итогам группового турнира составляется сводная таблица команд, занявших в своих группах с 1 по 5-е место и лучшая команда из 6-го места, где главный показатель — процент побед по отношению к поражениям, а при равенстве оного, учитывается дополнительный показатель — процентное соотношение между забитыми мячами и пропущенными. Команды занявшие с 1 по 16-е место классифицируются в плей-офф: 1-е место — 16-е место, 2 — 15, 3 — 14, 4 — 13 и т. д. где играют до трех побед по системе 1+1+1. Последним этапом является турнир Финал восьми, на котором восемь лучших команд собираются в один город, где разыгрывают чемпионский титул.

Предварительный турнир

Группа А

Группа В

Группа С

MVP недели

Сводная таблица 
Учитывались матчи проведённые между командами, вышедшими в следующий раунд

 * — «Галатасарай» как организатор финальной части освобождён от 1/8 финала.

Плей-офф 

Серии игрались по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки.

Финал восьми 

Финал восьми розыгрыша чемпионата Евролиги состоится в Стамбуле (Турция) в «Abdi Ipekçi Spor Salonu» с 28 марта по 1 апреля 2012 года. Решение об организаторе финальной части было объявлено 20 октября 2011 года, «Галатасарай» выиграл право проведения турнира у «УГМК» (Екатеринбург). Турция первый раз принимает финальную часть розыгрыша Евролиги.

Групповой турнир 
 Группа А 

 Группа В

Классификация с 3-го по 7-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Победитель 

Главный тренер —  Роберто Иньигес

Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира (по версии сайта Евробаскетбол) 
  Сеймон Огастус (Спарта энд К)
  Дайана Таурази (Галатасарай)
  Пенни Тэйлор (Фенербахче)
  Кэндис Паркер (УГМК)
  Санчо Литтл (Рос Касарес)

Лидеры сезона

Примечания

См. также 
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2011/2012

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте ФИБА Европа

Женская Евролига
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе